Brabant, een streek in het zuiden van Nederland en in het midden en noorden van België.

Plaatsen in Europa

België 
 Vlaams-Brabant, een provincie in het Vlaams Gewest
 Waals-Brabant, een provincie in het Waals Gewest
 Klein-Brabant (België), een streek in de provincie Antwerpen

Nederland 
 Noord-Brabant, een provincie
 Klein-Brabant (Nederland), een buurtschap in de gemeente Sluis
 Braband (polder), een onderdeel van het waterschap Braband, Hekelingen en Vriesland

Frankrijk 
 Brabant-en-Argonne, een gemeente in het departement Meuse
 Brabant-le-Roi, een gemeente in het departement Meuse
 Brabant-sur-Meuse, een gemeente in het departement Meuse

Historische gebieden 
Ancien régime
 Brabantgouw, een middeleeuws gouw in de Nederlanden
 Landgraafschap Brabant, een middeleeuws gebied dat oorspronkelijk deel was van de Brabantgouw
 Hertogdom Brabant, een hertogdom in de Nederlanden
 Aartsdiakonaat Brabant, zowel een deel van het bisdom Kamerijk als een deel van het bisdom Luik
 Staats-Brabant, een generaliteitsland van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

Latere periode
 Bataafs-Brabant, een gewest in de Bataafse Republiek en later een departement in het Bataafs Gemenebest (1796-1807)
 Departement Brabant, een departement in het koninkrijk Holland (1807-1810)
 Zuid-Brabant, een provincie in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830)
 Brabant (provincie), een Belgische provincie (1830-1995)

Plaatsen buiten Europa 
 Brabanteiland, een eiland in de Palmerarchipel van Antarctica
 Brabant Lake, een meer in de Canadese provincie Saskatchewan
 Port Brabant, voormalige naam van Tuktoyaktuk, een dorp in de Canadese Northwest Territories
 Le Morne Brabant, een berg en schiereiland op Mauritius
 Brabant (West Virginia), een dorp in de Amerikaanse staat West Virginia

Overig 
 Brabant (lied), een hit van de zanger Guus Meeuwis
 Brabant (trein), een voormalige internationale trein tussen Brussel en Parijs
 Brabant (baksteen), een bepaald formaat baksteen
 BrabantStad, samenwerking tussen Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Eindhoven en Helmond
 Brabants, een groep Nederfrankische taalvariëteiten